Колонија Мадеро има више значења:

 Колонија Мадеро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Мадеро, Ла Преса (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија Мадеро, Мадеро (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику